A 2018-as spanyol Formula–4-bajnokság a sorozat harmadik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon május 19-én vette kezdetét a Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és november 4-én ért véget az  Circuito de Navarra aszfaltcsíkján. Az egyéni bajnokságot Amaury Cordeel nyerte meg, míg a csapatoknál az MP Motorsport diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

SpanyolF418
18